De World Grand Prix 2019 was de tweeëntwintigste editie van de World Grand Prix. Het toernooi werd gehouden van 6 oktober  tot 12 oktober 2019 in het Citywest Hotel, Dublin. Michael van Gerwen was de titelverdediger. Van Gerwen verdedigde zijn titel succesvol door in de finale van het toernooi met 5-2 te winnen van Dave Chisnall.

Prijzengeld

Het prijzengeld werd in 2019 verhoogd naar £450.000

Gekwalificeerde spelers

De 32 gekwalificeerde spelers waren de top 16 van de PDC Order of Merit en de top 16 niet-gekwalificeerde spelers van de ProTour Order of Merit. De top 8 spelers van de PDC Order of Merit kregen een geplaatste status tijdens het toernooi.

schema

Darts in 2019
2019